Лисейко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Лисейко Маркіян Юрійович — український фотокореспондент.
 Роберт Лисейко (*1976) — український церковний діяч, ієромонах-василіянин, протоархимандрит Василіянського Чину святого Йосафата з 19 липня 2022 року.

Українські прізвища